Steinbrenner peut désigner :
 George Steinbrenner, (1930 - 2010), le propriétaire des Yankees de New York.
 le George M. Steinbrenner Field
 Hans Steinbrenner, (1928 - 2008), un artiste, peintre et sculpteur, allemand.

Notes et références